Канджон () — 22-й правитель корейского государства Корё, правивший в 1212—1213 годах. Имя — О (). Вторые имена — Тэхва/Тэсу () и Попчу.

Посмертные титулы — Чунчхоль муннёль танчхон мёнхон имо мокчон Вонхё-тэван ().

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Корё